Yaaku bezeichnet:

 Yaaku (Sprache), eine nahezu ausgestorbene Sprache in Kenia
 Yaaku (Volk), eine ethnische Gruppe in Kenia nördlich des Mount Kenya.